(« clin d'œil » en anglais) peut faire référence à :
 Wink, une pièce de théâtre britannique ;
 Webapp INnovation Kit, un framework permettant d'écrire des applications mobiles ;
 Wink, un duo pop féminin japonais.
 WINK - , en allemand, pour « Train court de banlieue modulable et innovant » par Stadler Rail.

 Josh Wink, un musicien américain ;
 Jaffe Wink, un journaliste néerlandais.

 Wink, une ville du comté de Winkler au Texas.